La Unione degli Studenti (Unión de los Estudiantes), es una asociación independiente italiana, antifascista, laica, pacifista y de inspiración sindical. Forma parte a nivel europeo de OBESSU, red que reúne los principales sindicatos estudiantiles presentes en Europa. Coopera con Link, un movimiento universitario, y con esto es parte de la Rete della Conoscenza (Red del Conocimiento), asociación mixta de estudiantes secundarios y universitarios. El actual coordinador nacional de UdS es Francesca Picci.

En el 2007, el fin de la cooperación con la unión obrera más grande de Italia Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) provocó una división en UdS y el nacimiento de la Red de los Estudiantes (ReDS). En el 2008 la ReDS fundó, con otras dos asociaciones estudiantiles nacionales italianas, la Rete degli Studenti Medi - RSM (Red de los Estudiantes Secundarios).

Organizaciones estudiantiles